Le nom vernaculaire Corne d'élan peut désigner :
 une espèce de fougère épiphyte (Platycerium bifurcatum);
 un corail (Acropora palmata) formant les récifs de coraux des Caraïbes.